Џон Роберт Изнер (; рођен 26. априла, 1985. године у Гринсбороу, Северна Каролина) је амерички тенисер, који је свој најбољи пласман достигао 16. јула 2018. када се налазио на 8. месту АТП листе. У појединачној конкуренцији је освојио шеснаест турнира, а у паровима осам. Значајне победе остварио је против Ендија Родика у трећем колу Отвореног првенства САД у тенису 2009. године, и против Николе Маија у првом колу Вимблдона 2010. године, у најдужем професионалном тениском мечу свих времена.

У јулу 2022. постао је апсолутни рекордер по броју одсервираних асова у каријери престигавши Иву Карловића.

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 5 (1:4)

Парови: 8 (5:3)

АТП финала

Појединачно: 30 (16:14)

Парови: 14 (8:6)

Остала финала

Тимска такмичења: 3 (1:2)

Референце

Спољашње везе 

  
 Џон Изнер на сајту АТП 
 Џон Изнер на сајту ИТФ 
 Џон Изнер на сајту Дејвис купа 

Рођени 1985.
Људи из Даласа
Амерички тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.